Поступице () — село в районе Бенешов Среднечешском крае Чехии.

Расположено в 9 км северо-западнее г. Бенешова и 9 км восточнее г. Влашима.

История 
Первое письменное упоминание о селении Поступице встречается в 1205 году. В 1711 году деревенька Поступице стала местечком.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Мартина
 Часовенка
 Замок Емниште
 Памятная доска Сватоплука Чеха на старой школе

Население

Известные уроженцы 
 Зденек Андршт — чехословацкий хоккеист (центральный нападающий) и деятель спорта.
 Мирослав Януш — чешский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Поступице

Населённые пункты Среднечешского края